

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Білий Камінь)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Біще)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Бучач)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Винники)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Жидачів)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Золочів)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Кам'янка-Бузька)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Керч)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Копичинці)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Наварія)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Надвірна)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Острог)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Рудки)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Скала-Подільська)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Трускавець)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Угнів)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Умань)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Червоногород)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Ягільниця)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Язловець)

 Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, Львів

Колишні назви 
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, нині Храм святого священномученика Йосафата (Жовква)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, нині Церква святого Йосафата (Коломия)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, нині Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Монастириська)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, нині церква Монастиря походження дерева Хреста Господнього (Підкамінь)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, нині Церква Святої Трійці та Успіння Богородиці (Свірж)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, нині Церква святого Володимира (Теребовля)

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Пружани)

, Кендзежин-Козьле
 , Ґожув-Велькопольський
 Усі див.
 :Категорія:Костели Внебовзяття Пресвятої Діви Марії

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Мост)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Жатець)
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Злониці)

Див. також 
 Внебовзяття Пресвятої Діви Марії

 
Внебовзяття